Nationalliga (pol. Liga Narodowa) – określenie rozgrywek sportowych w krajach niemieckojęzycznych.
 Nationalliga – w latach 1936-1938 i 1965-1974 najwyższa klasa rozgrywek ligowych w piłce nożnej w Austrii (obecnie Bundesliga)
 Nationalliga – druga klasa rozgrywkowa w hokeju na lodzie w Austrii
 Nationalliga A – najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłce siatkowej w Szwajcarii 
 Nationalliga A – latach 1999-2007 najwyższa klasa rozgrywek ligowych w hokeju na lodzie w Szwajcarii (obecnie National League A)
 Nationalliga B – druga klasa rozgrywek ligowych w hokeju na lodzie w Szwajcarii (oficjalna nazwa National League B)
 Nationalliga A – najwyższa klasa rozgrywek ligowych w piłce nożnej kobiet w Szwajcarii